Beauchamps puede referirse a: 

 Beauchamps, comuna de Mancha.
 Beauchamps, comuna de Somme.